Contea di Cameron o Cameron County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Cameron (Pennsylvania)
 Contea di Cameron (Texas)
 Parrocchia di Cameron – in Louisiana la "parrocchia" è il corrispettivo della "contea"